Артур Давтян (, , 8 серпня 1992, Єреван, Вірменія) — вірменський гімнаст. Чемпіон світу, чемпіон та призер чемпіонату Європи та Європейських ігор. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020, учасник Олімпійських ігор 2012, 2016 років.

Біографія 
Одружений з Анахіт Шегунц.

Спортивна кар'єра 
Спортивною гімнастикою займався його старший брат Ваагн, який є дворазовим призером чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики.

2020 

На чемпіонаті світу в Штутгарті, Німеччина, в багатоборстві продемонстрував 37 результат, який дозволив здобути особисту ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо.

Результати на турнірах

Примітки 

Вірменські спортивні гімнасти
Гімнасти на Літніх Олімпійських іграх 2012
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2016
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2020
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Вірменія на літніх Олімпійських іграх 2012
Вірменія на літніх Олімпійських іграх 2016
Вірменія на літніх Олімпійських іграх 2020
Вірменські бронзові олімпійські медалісти